Warunki środowiskowe – termin używany w meteorologii w odniesieniu do procesów pomiarowych
 Warunki środowiskowe – termin używany w elektrotechnice w odniesieniu do ochrony przeciwporażeniowej.